Die Abkürzung QEK steht für:
 VEB Qualitäts- und Edelstahlkombinat, ehemaliger Betrieb der DDR mit Hauptwerk Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf
 synonym für den QEK-Junior Wohnwagen, welcher im VEB Qualitäts- und Edelstahlkombinat (in Hennigsdorf), im Rahmen der Konsumgüterinitiative produziert wurde

QEK